Kriekoúki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kastrákion (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Erythrai, Boiotien, ort, Attika, Nomarchía Dytikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar